Павел Петрович Соколов:
 Соколов, Павел Петрович (1764—1835) — русский скульптор, мастер декоративной скульптуры классицизма.
 Соколов, Павел Петрович (1823—1905) — художник, академик Императорской академии художеств.
 Соколов, Павел Петрович (1863—1923) — русский психолог, профессор Московской духовной академии и Московского университета.
 Соколов, Павел Петрович (1874—1918) — священник Русской православной церкви, священномученик.